Název Miletice má několik sídel:

 Miletice (Černuc) – vesnice, součást obce Černuc v okrese Kladno
 Miletice (Dlažov) – vesnice, součást obce Dlažov v okrese Klatovy
 Miletice (Nepoměřice) – vesnice, součást obce Nepoměřice v okrese Kutná Hora

Podobné názvy
 Milatice – vesnice, součást obce Šebkovice v okrese Třebíč
 Milotice – obec v okrese Hodonín